Stadio Comunale peut désigner :
Stadio Olimpico, un stade olympique situé à Turin, en Italie ;
Stadio Comunale, un stade à Bellinzone, en Suisse ;
Stadio comunale Cornaredo, un autre stade suisse, situé à Lugano.